Ducati bezeichnet
 einen italienischen Motorradhersteller, siehe Ducati

Ducati ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cavalieri Ducati (1853–1927), italienischer Unternehmer
 Daisy Ducati (* 1989), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Marcello Ducati, italienischer Unternehmer
 Pericle Ducati (1880–1944), italienischer Archäologe und Etruskologe
 Trenton Ducati (* 1977), US-amerikanischer Pornodarsteller